The Wrestlers – film del 1899 diretto da H.S. Bhatavdekar
 The Wrestlers – film del 1903
 The Wrestlers – dipinto di William Etty
 The Wrestlers – dipinto di George Luks
 The Wrestlers – pub del Regno Unito, monumento classificato

Pagine correlate 
 The Wrestler
 Wrestlers